Conceição do Rio Verde kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Conceição do Rio Verde (ort), Minas Gerais, 
 Conceição do Rio Verde (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar